Преобразователь частоты

 Преобразователь частоты в радиотехнике — устройство для переноса спектра сигнала из одной частотной области в другую
 Преобразователь частоты в электротехнике — вторичный источник электропитания, вырабатывающий переменный электрический ток с частотой, отличной от частоты тока исходного источника, статьи: Умформер, Инвертор, Инверторная система
 Преобразователь частоты в электроприводе — вторичный источник электропитания, вырабатывающий переменный электрический ток с частотой и напряжением, отличными от частоты тока и напряжения исходного источника. Синонимом данного термина по отношению к частотно-регулируемому приводу может быть также выражение инверторная система
 Преобразователь частоты для измерения частоты — дополнительное устройство к электронно-счётным частотомерам для расширения диапазона измеряемых частот